Constantin Tshimuanga Mukole Tudikonge dit Kandi Mukole, né le  à Bruxelles, est un basketteur belge d'origine congolaise.

Biographie 

Il commence le basket-ball très jeune, poussé par son père, Philémon Mukendi qui voit en lui un grand potentiel. Kandi Mukole joue d'abord pour l'équipe d'Atomics, à Bruxelles. Il rejoint ensuite le Fresh-air Jette. Par la suite, il joue pour l'Ajax Excelsior Bruxelles. Cette équipe lui permet d'accéder à l'équipe d'Oostende Telindus, une des meilleures équipes de Belgique. C'est dans cette même période qu'il intègre l'équipe nationale belge des moins de 18 ans puis des moins de 20 ans. 

En raison, de sa taille, Kandi Mukole commence par jouer au poste de pivot. Il développe sa polyvalence, pouvant ainsi jouer à plusieurs postes. 

En 2004, Kandi Mukole part pour les États-Unis où il rejoint la . Il y devient très vite un des piliers de l'équipe, en compagnie de son compatriote et ami d'enfance, Karim Nesba. 

Il évolue deux ans en  avant de partir pour une université à Washington, Howard University. Il y effectue un cursus complet de quatre saisons. Durant cette carrière universitaire, il dispute 124 rencontres, pour des statistiques de 4,5 points, 3,4 rebonds et 0,5 passe.

Il signe son premier contrat professionnel à l'aube de la saison 2011-2012 avec l'équipe des Guildford Heat qui évolue en British Basketball League.

La saison suivante, il joue dans l'équipe des Gent Dragons en  du championnat de Belgique

L'année suivante il rejoint l'équipe de Melsele, toujours en deuxième division. Il y évolue pendant 2 saisons, s'imposant rapidement comme un intérieur imposant, un travailleur acharné et un leader sur le terrain, devenant d'ailleurs le capitaine d'équipe.

En 2015, il s'engage avec l'équipe de Woluwé United.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur belge de basket-ball
Naissance en avril 1986